Jméno a příjmení Robert Stone se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Robert Stone (architekt) – americký architekt (* 1968)
 Robert Stone (atlet) – australský sprinter (* 1965)
 Robert Stone (lékař) – americký lékař a univerzitní profesor (* 1922)
 Robert Stone (politik) – americký politik, předseda dolní komory kansaského parlamentu (1866–1957)
 Robert Stone (ragbista) – australský ragbista (1956–2005)
 Robert Stone (režisér) – britsko-americký filmař a režisér
 Robert Stone (skladatel) – anglický skladatel (1516–1613)
 Robert Stone (spisovatel) – americký spisovatel a scenárista (1937–2015)
 Robert B. Stone (1916-1999) – autor knih na téma osobnostního rozvoje
 Robert King Stone – lékař ve službách prezidenta Abrahama Lincolna během občanské války (1822–1872)
 Robert L. Stone – americký podnikatel a manažer (1922–2009)
 Rob Stone (herec) – americký herec a režisér (* 1962)